«Бегемотик» — короткометражный мультфильм 1975 года режиссёра Эдуарда Назарова по сказке Эммы Мошковской.

Второй из двух сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 7.

Сюжет 
Одинокий бегемотик скучает от того что он совсем один, и пытаясь найти друга встречает муравьёв, пчёл, кроликов, цыплят, но у него не получается подружиться с ними. В конечном итоге он находит ещё одного одинокого бегемотика и они вместе начинают бегать и играть.

Съёмочная группа

Цензура 
Безобидный мультфильм подвергся жёсткой цензуре. Редакторы увидели в поисках бегемотика желание отказаться от коллективизма — он пренебрёг муравьями, пчёлами, кроликами и цыплятами. Во-вторых, текст должен был читать Игорь Кваша, однако его голос показался редакторам слишком эротичным и его заменили Львом Любецким. В-третьих, убрали выражения: «семь раз в неделю», как ещё одно упоминание эротики, и «бам» заменили на «бум», чтобы не намекать на строившуюся Байкало-Амурскую Магистраль. О Хитруке, который был худруком этой постановки и, сидя над переделками, не поехал работать в ГДР, говорили: «он бегемота кастрирует».

Единственный мультфильм Эдуарда Назарова, выполненный в технике перекладки.

На студии «Союзмультфильм» бегемотика прозвали «бешеной картошкой».

Примечания

Ссылки 
 
 «Бегемотик» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Рисованные мультфильмы СССР 1975 года
Мультфильмы Эдуарда Назарова
Мультфильмы о говорящих животных
Весёлая карусель
Цензура в советской мультипликации